EOL o Eol puede hacer referencia a:

Como un acrónimo:
Enciclopedia de la Vida, por su nombre original en inglés Encyclopedia of Life.
End-of-life, término usado en la informática para designar el fin del ciclo de vida (signifique esto soporte o ventas) del producto.
End-of-line (fin de línea) o nueva línea, término usado en la computación para designar un carácter especial o una secuencia de caracteres que significa el fin de una línea o un texto.
Elements of Life, tercer álbum de estudio de DJ Tiësto lanzado en 2007.
 EOL, la Escuela de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana.
ElOtroLado, página web sobre videojuegos y tecnología.

Como un nombre:
 Eol Çashku, director, productor y escritor de películas.
 Eöl, un personaje ficticio de J. R. R. Tolkien.